Alexander Nevskij, stavas även Nevsky, kan syfta på:
 Alexander Nevskij (1220–1263), rysk nationalhjälte och helgon
 Alexander Nevskij-klostret – ett kloster beläget söder om Alexander Nevskij-torget vid den östra änden av Nevskij prospekt i Sankt Petersburg
 Alexander Nevskijorden – en rysk statsorden
 Alexander Nevskij – originaltitel för filmen Storm över Ryssland
 Alexander Nevskij (fredatt) – en rysk fregatt, som förliste i Nordsjön 1868
 Alexander Nevskij (ubåt) – en rysk ubåt